Castropodame kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castropodame (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Castropodame (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar